Laguna di Balos
Balos - Danza dell'isola di Citno in  Grecia